Kurzel steht für:
 den historischen deutschen Namen der französischen Gemeinde Courcelles im Département Territoire de Belfort, siehe Courcelles (Territoire de Belfort)
 den deutschen Namen der französischen Gemeinde Courcelles-Chaussy im Département Moselle
 den historischen deutschen Namen der kroatischen Insel Korčula

Kurzel ist der Familienname folgender Personen:
 Jed Kurzel (* 1976), australischer Musiker und Filmkomponist
 Justin Kurzel (* 1974), australischer Filmregisseur und Drehbuchautor